Цензорин

 Некоторые представители римского рода Марциев, см. Марций Цензорин;
 Цензорин — римский грамматик середины III века;
 Цензорин — узурпатор второй половины III века, скорее всего, лицо вымышленное.

 Цензорин — кратер на Луне.